Plaats in Indonesië
 Pulerejo (Bakung), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Pulerejo (Ngantru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java